Франсиско Виља, Панчо Виља има више значења:

 Франсиско Виља, Панчо Виља (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Франсиско Виља, Панчо Виља (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику